Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1943/44 го́да () — 23-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Турнир проходил в условиях немецкой оккупации и не был окончен из-за наступления Советской Армии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Литва
Литва
1944 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу